Gary Miller peut désigner :

 Gary L. Miller, un professeur d'informatique ;
  (1948-), un homme politique américain, membre du Parti républicain ;
 Gary Miller (1924-1968), un chanteur anglais ;
 Gary Neil Miller (1934-1973), un acteur et chanteur américain connu sous le pseudonyme de Michael Dunn.